Јован Косача се може односити на:

 Јован I Косача (у. 1537), титуларни херцег од светог Саве, син херцега Влатка Косаче
 Јован II Косача (у. 1602), титуларни херцег од светог Саве, унук Јована I Косаче

Види још 
 Балша Косача (вишезначна одредница)
 Влатко Косача (вишезначна одредница)
 Јелена Косача (вишезначна одредница)